Crocodylus palaeindicus es una especie extinta de cocodrilo del sur de Asia. C. palaeindicus vivió desde el Mioceno hasta el Pleistoceno. Puede haber sido el ancestro del actual cocodrilo hindú.

Historia 
C. palaeindicus fue nombrado originalmente por el paleontólogo escocés Hugh Falconer en 1859. Falconer halló fósiles de esta especie en las colinas de Siwalik en India, junto con los restos de muchos otros animales como tortugas, avestruces, camellos, félidos dientes de sable y mastodontes. Richard Lydekker más tarde nombró a otro cocodrilo de las colinas Siwalik al que denominó C. sivalensis. Aunque los dos cocodrilos son muy similares, C. sivalensis fue diferenciado de C. palaeindicus porque el borde de su cráneo era menos convexo. C. sivalensis ha sido recientemente sinonimizado con C. palaeindicus, ya que las leves diferencias en la forma son consideradas como debidas a la variación natural o por la fosilización. En años posteriores, se han hallado fósiles adicionales en Pakistán y Birmania.

Clasificación 

Históricamente, C. palaeindicus fue considerado como el ancestro directo del cocodrilo de pantano C. palustris. Las dos especies son similares en apariencia, y algunos fósiles de C. palustris fueron confundidos en principio con C. palustris. Muchos análisis filogenéticos de los cocodrilos sitúan a C. palaeindicus en una posición basal entre los miembros del género Crocodylus; solo el actual cocodrilo hociquifino C. cataphractus es más basal, aunque puede ser que este pertenezca a otro género, Mecistops. Recientes estudios lo sitúan en una politomía, o relación sin establecer, con dos grandes grupos: los cocodrilos neotropicales y los africanos y el grupo de los cocodrilos indopacíficos. La especie extinta africana Crocodylus anthropophagus es también parte de esta politomía. A continuación se encuentra un cladograma modificado de Brochu et al. (2010) mostrando la relación de C. palaeindicus con otros cocodrilos:

Referencias 

Crocodylus
Crocodilomorfos del Mioceno
Crocodilomorfos extintos de Asia